Дамастаун (; ) — пригород в Ирландии, находится в графстве Фингал (провинция Ленстер).

Местоположение и транспорт 
Дамастаун расположен к западу от другого пригорода Дублина Малуддарт и к северу от национальной автомагистрали . В настоящее время завершается строительство автодорожной ветки длиной в 1,8 километра, которая соединит Дамастаун с автомагистралью между пригородами Дублина Малуддарт и Террелстаун.

В Дамастауне планируется построить временный центр по переработке отходов производства, который будет действовать, как филиал крупного перерабатывающего центра в пригороде Кулмайн.

Промышленность 
На территории пригорода Дамастауна работают филиалы корпораций IBM и Gem Pack Foods.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты графства Фингал